Молгово — деревня в Псковском районе Псковской области России. Входит в состав Писковичской волости.

Деревня расположена на побережье Псковского озера, южнее устья реки Абижа, в 14 км к северо-западу от центра города Пскова.

Численность населения по состоянию на 2000 год составляла 15 жителей. Остальные не проживают здесь круглосуточно, их население составляет примерно 100 человек.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района